Mudéjar torony (spanyolul: Torre mudéjar) néven több torony is ismert:
Mudéjar torony, Kolumbia, Cali
Mudéjar torony, Spanyolország, Alcudia
Mudéjar torony, Spanyolország, Olalla
Mudéjar torony, Spanyolország, Villamayor de Gállego